Kuz (bulgariska: Куз) är ett vattendrag i Bulgarien.   Det ligger i regionen Chaskovo, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Kuz består till största delen av jordbruksmark. Runt Kuz är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Chaskovo (region)